Gartow bezeichnet als Ortsname:
 die Samtgemeinde Gartow im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 den Flecken Gartow, Verwaltungssitz der o. g. Samtgemeinde
 das in der o. g. Samtgemeinde liegende gemeindefreie Gebiet Gartow, siehe Gartow (gemeindefreies Gebiet)
 Gartow (Wusterhausen/Dosse), ein Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in Brandenburg
 Gartow, Kreis Oststernberg: historischer deutscher Name von Chartów, Gmina Słońsk

Gartow bezeichnet weiterhin:
 Amt Gartow, historisches Verwaltungsgebiet des Fürstentums Lüneburg
 Gartower Tannen, Waldgebiet in Niedersachsen
 Kommende Gartow, Niederlassung des Johanniterordens im heutigen Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen

Siehe auch:
 Gatow
 Gato